Franciszek Pająk (zm. 1920) – strzelec 3 Pułku Strzelców Podhalańskich, kawaler Virtuti Militari
 Franciszek Pająk (ur. 12 marca 1895 w Roczynach) – przodownik Policji Państwowej, 2 sierpnia 1931 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Franciszek Pająk (1896–1962) – major piechoty Wojska Polskiego, dowódca 180 Pułku Piechoty

Przypisy